

Зайсан — озеро на сході країни
 Зайсан — місто, Зайсанський район, Східноказахстанська область
 Зайсан — аеропорт міста Зайсан